Lugo, un municipi de Galícia.
 Província de Lugo, una província de Galícia.
 Comarca de Lugo, una comarca de Galícia.
 Lugo (Ravenna), un municipi de la província de Ravenna a Itàlia.
 Lugo di Vicenza, un municipi de la província de Vicenza a Itàlia.
 Lugo-di-Nazza, un municipi francès, del departament d'Alta Còrsega, Còrsega, França.